Шарль Марион:
 Марион, Шарль Станислас (1758—1812) — французский военный деятель, бригадный генерал, барон, участник революционных и наполеоновских войн.
 Марион, Шарль Луи Франсуа (1803—1866) — французский военный деятель, генерал-майор, барон.
  (1887—1944) — французский жокей, олимпийский чемпион